Menaka kan syfta på:
 Menaka (djur), ett släkte steklar
 Menaka (mytologi), en vattennymf i indisk mytologi

Geografi

Mali 

 Ménaka (kretshuvudort i Mali), Gao,

Spanien 

 Meñaka, kommun, Baskien, Bizkaia, 

Robotskapade Maliförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar